Чапаевский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области России. Входит в состав Полоцкого сельского поселения.

География 
Расположен в восточной части района, у истока реки Ключ (правый приток Кайрахты). Расстояние до районного центра, села Кизильское, 71 км.

История 
Поселок основан в 1961 при 1-м отделении совхоза «Полоцкий»..

Население 

(в 1926 — 182, в 1970 — 318, в 1983 — 215, в 1995 — 259)

Улицы 
Береговая улица
Заречная улица
Зеленая улица
Луговая улица
Нагорная улица
Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района